Schimmelende toortsgalmug
 Springende toortsgalmug